Луи́ Теодо́р Гуви́ (; 3 июля 1819 года, Goffontaine, нынешний Саарбрюккен — 21 апреля 1898 года, Лейпциг) — немецко-французский -романтик.

Похоронен в Омбур-От (Лотарингия).

Творчество 
 девять симфоний,
 много квартетной музыки,
 12 песен на немецкие и французские тексты,
 увертюры,
 драматическая сцена «La religieuse», исполненная в Париже в 1876 году,
 реквием и др.

Примечания

Литература 
 

Композиторы-романтики
Авторы реквиемов